Мужская сборная ветеранов Венгрии по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Венгрию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Венгрии (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Венгрии по кёрлингу
 Женская сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Венгрии по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Венгрия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Венгрии

Венгрия
Кёрлинг в Венгрии
Кёрлинг